A201 steht für:
 Autobahn 201 (Belgien)
 A201 road, eine Hauptstraße in London
 Bundesautobahn 201, eine ehemalige geplante deutsche Autobahn
 HMS Orion (A201), ein schwedisches Spezialschiff zur Funkaufklärung
 RMAS Spaniel (A201), ein Schlepper der britischen Royal Navy

A201